Der Begriff Hammermühle bezeichnet:
 Hammermühle (Technik), technische Einrichtung zum groben Zerkleinern von Stückgut
 Hammermühle (Gebäude), historisches Mühlengebäude, in dem durch Wasserkraft ein Hammer angetrieben wird
 Eisenhammer, historisches Schmiedewerk

Hammermühle heißen folgende geographischen Objekte:

Bauten, bestehend oder historisch:
 Hammermühle (Bergisch Gladbach), ehemalige Schleifmühle in Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hammermühle (Bautzen), wassertechnische Mühlenanlage, zunächst Eisenhammer, danach Getreidemühle, in Bautzen, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Hammermühle (Füttersee), ehemalige Schlagmühle in Füttersee, Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Hammermühle (Wiesbaden), ehemals Eisenhammer und Getreidemühle, heute Wohngebäude in Wiesbaden, Hessen

Orte in Deutschland:
in Baden-Württemberg:
 Hammermühle (Adelsheim), Ortsteil der Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis
 Hammermühle (Ellwangen), Wohnplatz im Stadtteil Pfahlheim von Ellwangen, Ostalbkreis
 Hammermühle (Fichtenau), Wohnplatz im Ortsteil Lautenbach der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hammermühle (Laupheim), Ortsteil der Stadt Laupheim, Landkreis Biberach
 Hammermühle (Pfahlheim), Ortsteil der Gemeinde Pfahlheim, Ostalbkreis

in Bayern:
 Hammermühle (Brennberg), Ortsteil des Marktes Brennberg, Landkreis Regensburg
 Hammermühle (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth
 Hammermühle (Dinkelsbühl), Ortsteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Hammermühle (Döllnitz), ehemaliger Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Döllnitz, Landkreis Kulmbach
 Hammermühle (Donaustauf), Ortsteil des Marktes Donaustauf, Landkreis Regensburg
 Hammermühle (Eschenbach), Ortsteil der Gemeinde Eschenbach in der Oberpfalz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Hammermühle (Egloffstein), Ortsteil des Marktes Egloffstein, Landkreis Forchheim
 Hammermühle (Falkenberg), Ortsteil des Marktes Falkenberg (Oberpfalz), Landkreis Tirschenreuth
 Hammermühle (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg (Oberpfalz), Landkreis Amberg-Sulzbach
 Hammermühle (Georgenberg), Ortsteil der Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Hammermühle (Hohenberg an der Eger), Ortsteil der Stadt Hohenberg an der Eger, Landkreis Wunsiedel
 Hammermühle (Hohenburg), Ortsteil des Marktes Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Hammermühle (Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen
 Hammermühle (Kronach), Ort der Stadt Kronach, Landkreis Kronach
 Hammermühle (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth
 Hammermühle (Mitterteich), Ortsteil der Stadt Mitterteich, Landkreis Tirschenreuth
 Hammermühle (Mörnsheim), Ortsteil des Marktes Mörnsheim, Landkreis Eichstätt
 Hammermühle (Moosbach), Ortsteil des Marktes Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Hammermühle (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof
 Hammermühle (Neuhof an der Zenn), ehemaliger Ortsteil des Marktes Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt-Bad-Windsheim
 Hammermühle (Parsberg), Ortsteil der Stadt Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Hammermühle (Perlesreut), Ortsteil des Marktes Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau
 Hammermühle (Stadtsteinach), Ortsteil der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach
 Hammermühle (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham
 Hammermühle (Wachenroth), Ortsteil des Marktes Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Hammermühle (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth
 Hammermühle (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Hammermühle (Weißenburg), Ortsteil der Großen Kreisstadt Weißenburg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Hammermühle (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen

in Hessen:
 Hammermühle (Esch), Ortsteil der Gemeinde Waldems, Rheingau-Taunus-Kreis
 Hammermühle (Ober-Ramstadt), ehemalige Mühle in Ober-Ramstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg

in Nordrhein-Westfalen:
 Hammermühle (Hennef), Ortsteil der Gemeinde Hennef, Rhein-Sieg-Kreis
 Hammermühle (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischen Kreis
 Hammermühle (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis

in Rheinland-Pfalz:
 Hammermühle (Gemünden), Ortsteil der Gemeinde Gemünden, Westerwaldkreis
 Hammermühle (Maxsain), Ortsteil der Gemeinde Maxsain, Westerwaldkreis
 Hammermühle (Neuhemsbach), Ortsteil der Gemeinde Neuhemsbach, Landkreis Kaiserslautern
 Hammermühle (Reil), Ortsteil der Gemeinde Reil, Landkreis Bernkastel-Wittlich
 Hammermühle (Üxheim), Ortsteil der Gemeinde Üxheim, Landkreis Vulkaneifel
 Hammermühle (Wahlrod), Ortsteil der Gemeinde Wahlrod, Westerwaldkreis
 Hammermühle (Wattenheim), Ortsteil der Gemeinde Wattenheim, Landkreis Bad Dürkheim

in Sachsen:
 Hammermühle (Bad Düben), Ortsteil der Stadt Bad Düben, Landkreis Nordsachsen

Gemeindeteile in Österreich:
 Hammermühle (Gemeinde Arbesbach), Ortsteil von Arbesbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Hammermühle (Gemeinde Reichenthal), Ortslage von Reichenthal, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Hammermühle (Gemeinde Schlüßlberg), Ortslage von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hammermühle (Gemeinde Sonnberg), Ortslage von Sonnberg im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Hammermühle (Gemeinde Tiefgraben), Ortslage am Mondsee in Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Orte, deutscher Name von:
 Kępice, Stadt im Landkreis Miastko, Polen
 Kosarzyn, Ort in der Gemeinde Szamocin, Polen
 Radgoszcz (Międzychód), Dorf in der Gemeinde Międzychód, Polen
 Tłuki, Ortsteil von Pieszcz im Landkreis Slawno, Polen
 Wężnik, Ort in der Gemeinde Krzęcin, Polen
 Wojsławiec, Dorf in der Gemeinde Szubin, Polen
 Štíty Hamerské, Stadtteil der Stadt Štíty, Tschechien

Siehe auch:
 Hämmerleinsmühle
 Hämmerlmühle
 Hammermühl